Starzengruber ist der Familienname folgender Personen:

 Harald Starzengruber (* 1981), österreichischer Radrennfahrer
 Johanna Starzengruber (1851–1911), österreichische Schauspielerin und Schriftstellerin
 Josef Starzengruber (1806–1877), österreichischer Mediziner